Elena Lietti (1977-), actrice italienne,
 Marco Lietti (1965-), coureur cycliste italien. 
 
Patronyme italien